Седамдесет треће фудбалско првенство у Мађарској је одиграно 1974/75. године.

Преглед 
Играло је укупно петнаест клубова, ФК Ујпешт Дожа је освојио првенство, што му је овом клубу била шеснаеста титула.

Табела 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Признања

Извори 
 Mező Ferenc: Futball adattár.

Извори

Спољашње везе 
 Hungary - Табеле финалиста (RSSSF)
 http://www.nemzetisport.hu

1974/75.
Фудбал у 1974.
Фудбал у 1975.
Мађарска